Lady-M-Klasse bezeichnet zwei Frachtschiffsklassen der niederländischen Reederei Wijnne Barends:

 Lady-M-Klasse (1991)
 Lady-M-Klasse (2021)